Übersee steht für:

 Gebiete jenseits eines Ozeans
 aus europäischer oder afrikanischer Perspektive zum Beispiel das überseeisch, jenseits des Atlantiks gelegene Amerika
 Übersee (Chiemgau), Gemeinde im Landkreis Traunstein in Bayern
 Übersee (Album), Album der Balkan-Brass-Gruppe LaBrassBanda

Siehe auch:
 Überseegebiete